Andělská Hora est un toponyme qui peut désigner :

Andělská Hora, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Andělská Hora, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Château d'Andělská Hora, dans le district de Karlovy Vary.

Homonymie de localités en  Tchéquie